

Прізвище 

 Денніс Тіто — американський підприємець та мультимільйонер італійського походження, перший в історії космічний турист
 Йосип Броз Тіто — президент Югославії
 Тебуроро Тіто — президент Кірибаті

Інше 
 Тіто — муніципалітет в Італії, в регіоні Базиліката, провінція Потенца
 1550 Тіто — астероїд головного поясу